Josep Fontserè i Domènech (Vinyols, el Baix Camp, 1799 — Barcelona, 1870), arquitecte català
 Josep Fontserè i Mestre (Barcelona, 1829-1897), mestre d'obres català, fill de Josep Fontserè i Domènech
 Josep Fontserè, cantant del grup barceloní, Los Sírex, dels anys 1960.